Фанероме́ни () — ряд монастырей и топонимов в Греции, берущих своё наименование от иконы Божией Матери Фанеромени.

  — монастырь на острове Саламин.
  — монастырь в Наксосе.
 Фанеромени (Лефкас) — мужской монастырь на острове Лефкас.
  — монастырь в Лаконии.
  — монастырь в Кастории.
  — монастырь в Коринфии.
 Фанеромени (Крит) — монастырь на Крите.
 Фанеромени (Родос) — монастырь на Родосе.

Топоним
  — село в общине Арта в Эпире.
  — село в общине Фестос на Крите.
  — село в сообществе  в общине Пилос-Нестор на Пелопоннесе.
  — село в общине Фильяте в Эпире.
  — село в общине Фаркадон в Фессалии.
 Айия-Фанеромени — село в сообществе  в общине Зирос в Эпире.
 Панайия-Фанеромени — село в сообществе  в общине Сития на Крите.
  — площадь в Никосии на Кипре.

Примечания